Polypogon kan syfta på:

 ett släkte nattflyn, se Polypogon (insekt)
 ett släkte gräs, se Polypogon (gräs)